June est un prénom féminin anglo-saxon. Il peut faire référence à :

Patronyme 
 Ray June (1895-1958), directeur de la photographie américain ;
 Mildred June (1905-1940 ) est une actrice et scénariste américaine ;
 Cato June (1979- ) est un joueur américain de football américain ;
 Valerie June (1982- ), musicienne américaine ;

Prénom 
 June Mathis (1892-1927), scénariste et monteuse américaine ;
 June Caprice (1895-1936) est une actrice américaine ;
 June Walker (1900-1966), actrice américaine ;
 June Marlowe (1903-1984), actrice américaine ;
 June Collyer (1906-1968), actrice américaine ;
 June MacCloy (1909-2015), actrice américaine ;
 June Havoc (1912-2010), actrice américano-canadienne ;
 June Travis (1914-1928), actrice américaine ;
 June Richmond (1915-1962), chanteuse américaine ;
 June Lang (1917-2005), actrice américaine ;
 June Carroll (1917-2004), chanteuse et actrice américaine, mère de Steve Reich et Jonathan Carroll ;
 June Allyson (1917-2006), actrice américaine ;
 June Foray (1917- ), doubleuse américaine ;
 June Duprez (1918-1984), actrice britannique ;
 June Vincent (1920-2008), actrice américaine ;
 June Brunell (1923- ), actrice et photographe australienne ;
 June Lockhart (1925- ), actrice américaine ;
 June Christy (1925-1990), chanteuse américaine de jazz ;
 June Haver (1926-2005), actrice américaine ;
 June Carter Cash (1929-2003), chanteuse de musique country et épouse de Johnny Cash ;
 June Squibb (1929- ), actrice américaine ;
 June Bronhill (1929-2005), soprano australienne ;
 June Thomson (1930- ), auteure anglaise de romans policiers ;
 June Gable (1945- ), actrice américaine ;
 June Chadwick (1951- ), actrice anglaise ;
 June Anderson (1952-), soprano américaine ;
 June Yamagishi (1953- ), guitariste japonais ;
 June Pointer (1953-2006), chanteuse américaine ;
 June Gibbons (1963- ), l'une des "jumelles silencieuses" ;

Toponyme 
 June Park, census-designated place située dans le comté de Brevard, en Floride ;

Divers 
 June, un personnage du manga Saint Seiya ;
 June, une chaîne de télévision française du groupe Lagardère ;
 June, un groupe de rock français ;
 Alice et June, album et Alice and June, chanson d'Indochine ;
 Death in June, groupe de musique folk et expérimentale britannique créé en 1981
 Henry et June, film dramatique américain, réalisé par Philip Kaufman, sorti en 1990 ;
 Of June, premier EP du groupe Owl City sorti le .
 June Bug, biplan expérimental réalisé par Glenn Curtiss au sein de l'Aerial Experimental Association ;
 A Snake of June, film japonais réalisé par Shinya Tsukamoto, sorti le  septembre 2002 ;
 Fever In Winter, Shiver In June, mini-album studio de Syd Matters, sorti en  ;
 June, prononciation de la cryptomonnaie Ğ1.

Homonymie de patronyme
Prénom féminin
Prénom américain